Squeeze (banda), banda da Inglaterra.
Squeeze (álbum) de Velvet Underground.
Squeeze (enxadrismo) - terminologia utilizadas em partidas de xadrez
Ou ainda:
Caramanhola - garrafa usada em ciclismo, também chamadas squeeze, em uma tradução: "líquido espremido".

Desambiguação